.bo () — национальный домен верхнего уровня для Боливии. Управляется  (, ADSIB).

В настоящее время доступна регистрация доменных имён второго и третьего уровней.

По состоянию на май 2010 года зарегистрировано около 6 тысяч доменных имён в зоне .bo.

Требования к доменному имени 
Максимальная длина доменного имени не должна превышать 32 знаков. Доменное имя может состоять из следующих знаков: буквы латинского алфавита (A-Z), цифры (0-9) и дефис (-). Имя не может оканчиваться и начинаться дефисом, а также не может содержать два дефиса подряд.

Домены 1 уровня

Домены 2 уровня

Примечания 

Национальные домены верхнего уровня
Появились в XX веке в Боливии
1990-е годы в Боливии